Fingal – jednostka administracyjna w Irlandii
 Fingal – miasto w USA, w stanie Dakota Północna
 Fingal – miasto w Australii, na Tasmanii